Preljocaj peut désigner :
Angelin Preljocaj (1957), le danseur et chorégraphe de danse contemporaine ;
Le Ballet Preljocaj, la compagnie d'Angelin Preljocaj fondée en 1985.